Тарака́нова — фамилия, женский вариант фамилии .

 Известные носительницы 
 Тараканова, Валерия Дмитриевна (род. 1998) — российская хоккеистка.
 Тараканова, Нелли Юрьевна (род. 1954) — советская гребчиха.

 Княжна Тараканова — неизвестная, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского.

Топоним 
 Тараканова — деревня в Тюменской области России. 

 См. также